Occidente kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Occidente, Paraíso, ort, Tabasco, 
 Occidente 4ta. Sección, ort, Tabasco, Comalcalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar